Текловка (Житомирская область) — село на Украине, находится в Овручском районе Житомирской области.
 Текловка (Пермский край) — деревня в Чернушинском районе Пермского края.